«Мёртвый штиль» () — триллер Филлипа Нойса по  Чарльза Уильямса. Кинопремия Австралии. Иногда название фильма переводят на русский язык как «Мёртвый омут».

Сюжет 
Лейтенант морских сил Австралии Джон Инграм прибывает на поезде домой, с нетерпением ожидая встречи с любимой женой Рэй и маленьким сыном. Однако никто не приехал его встретить. Некоторое время спустя на вокзале появляются двое полицейских, которые сообщают, что автомобиль его жены попал в аварию, а сын погиб. По приезде в госпиталь Джону сообщают, что он должен опознать тело сына, а в реанимационной он видит жену, находящуюся без сознания. Ей снится один и тот же кошмар, в котором она снова и снова видит произошедшую аварию: Рэй ехала встречать мужа, шёл сильный дождь. Женщина теряет управление, а сын, отстегнувший ремни безопасности, вылетает через лобовое стекло в результате сильного удара от столкновения с другим автомобилем.

Некоторое время спустя Джон и Рэй отправляются в круиз на своей яхте, чтобы попытаться справиться с потерей сына. Рэй держится лишь благодаря мужеству её супруга, уверяющего, что всё будет хорошо, так как время лечит. На рассвете Джон слышит лай собаки на палубе и поднимается наверх, чтобы посмотреть, в чём дело, однако ничего странного не замечает. Тем же утром супруги замечают на горизонте яхту, которая явно побывала в шторме. Джон пытается выйти на связь с кораблём под названием «Орфей», но ему никто не отвечает, а через некоторое время Джон и Рэй замечают приближающуюся шлюпку с мужчиной, который находится в состоянии аффекта. Придя в себя, незнакомец представляется Хью Уорринером и говорит, что его друзья погибли от опасной желудочной инфекции.

Джона одолевают сомнения, и он решает отправиться к тонущей яхте, оставив жену одну с Хью, решившим отдохнуть. Но как только Джон покидает палубу, Хью начинает пристально следить за удаляющимся мужчиной. Оказавшись на борту «Орфея», Джон понимает, что яхту можно спасти, хоть проводка и не работает, а вода всё ещё прибывает. Когда он находит тела погибших, то понимает, что Хью представляет большую опасность для Рэй, и стремительно возвращается к своей яхте. Однако Хью отталкивает Рэй, направившую яхту навстречу шлюпке мужа, в сторону, и та, ударившись головой, теряет сознание. Придя в себя, она видит, что яхта находится уже очень далеко от места кораблекрушения, а она сама осталась один на один с маньяком. Джон пытается заткнуть пробоины и починить электропроводку «Орфея», чтобы спасти жену, пока она не стала следующей жертвой Хью.

В ролях 
 Сэм Нилл — Джон Инграм
 Николь Кидман — Рэй Инграм
 Билли Зейн — Хью Уорринер

В фильме также снимались:
 Род Маллинар — Рассел Бэллоус
 Джошуа Тилден — Дэнни
 Джордж Шевцов — врач
 Лиза Коллинз — девушка с «Орфея»
 Пола Хадсон-Бринкли — девушка с «Орфея»
 Шэрон Кук — девушка с «Орфея»
 Малинда Раттер — девушка с «Орфея»
 Пёс по кличке Бенджи — собака Джона

Съёмки 

 Название картины также можно перевести как «Хладнокровие» или «Завидное спокойствие».
 Съёмки картины проходили 14 недель в окрестностях острова-заповедника Уитсандэй недалеко от побережья Австралии.
 Для съёмок яхты Saracen использовали Storm Vogel.
 В России и фильм, и роман также известны под названием «Мёртвый омут».
 Перед началом съёмок картины Николь Кидман брала уроки управления яхтой. В сцене шторма, ближе к концу фильма, актриса сама стоит за штурвалом корабля.
 На съёмках картины Сэм Нилл познакомился со своей женой Норико Ватанабэ.

См. также 
 «Дрейф» — фильм с похожим сюжетом.

Фильмы-драмы Австралии
Фильмы-триллеры Австралии
Экранизации романов США
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 1989 года